Джейсон Бейтман, Джейсон Бейтман Кент (англ. Jason Kent Bateman, народ.(14 січня, 1969) — американський актор кіно та телебачення.
 Жюстін Бейтман (англ. Justine Bateman, нар. 1966) — американська актриса, сценаристка і продюсерка.
 Таліта Бейтман (англ. Talitha Bateman; нар. 4 вересня 2001(20010904), Турлок, Каліфорнія, США) — американська акторка.